La  SS « Wallonien » ou  SS « Wallonie » ou division « Wallonie » ou encore la légion Wallonie (appellation allemande : la 28. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division « Wallonien ») est l'une des 38 divisions de la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale, en majorité composée de Belges francophones issus du rexisme, comprenant aussi des volontaires espagnols franquistes rescapés de la Division Bleue.

Historique 

La division SS « Wallonie » était composée de volontaires wallons. Elle est issue de la légion « Wallonie » formée en  sous les auspices conjugués de Fernand Rouleau, bras droit de Léon Degrelle, de l'occupant (Kommandostab Z de l'administration militaire - Militärverwaltung) et du mouvement rexiste de Léon Degrelle.

Parmi ses autres meneurs, John Hagemans (1914-1942), fils d’un banquier, qui rompt cependant avec sa famille paternelle et vit avec sa mère. Sous-officier dans l’armée belge, fait prisonnier, il est libéré fin septembre 1940 et devient immédiatement commandant des Formations de Combat de Rex puis en décembre 1940 placé par Léon Degrelle à la tête des "Serments de la Jeunesse Rexiste" (SJR), dont il devient le chef unique en octobre 1941. En mars 1942, il entraîne vers la légion wallonne la quasi-totalité des cadres des SJR et quelque  mais meurt au combat sur le Front de l'Est, en août 1942.

Les 850 premiers volontaires quittent Bruxelles en août 1941, mais l'hiver et les combats font que dès le début 1942, seuls 350 légionnaires sont encore en état de combattre. Les premiers légionnaires sont majoritairement jeunes et animés par des convictions idéologiques: antibolchevisme, espoir naïf de renforcer la Belgique dans une Europe nouvelle et volonté d'imposer une "Ordre nouveau".

À partir de la mi-1942, des aventuriers et des personnes cherchant à fuir la faim sont plus nombreux.

En février 1942, 450 autres volontaires sont envoyés sur le front, .

En , les volontaires wallons de la légion Wallonie combattent dans la région du Donetz, principalement contre des partisans soviétiques.

En , la légion est versée dans la Waffen-SS devenant la 5. Sturmbrigade « Wallonien » ( d'assaut « Wallonie »). Entre  et , elle combat en Ukraine, dans la poche de Tcherkassy, subissant d'énormes pertes.

Engagée en Estonie sur le front de Narva en , elle devient la 28. SS-FreiwilligenPanzergrenadier-Division en . Le , la légion Wallonie intégrera une compagnie d'une centaine de volontaires espagnols issus de la División Azul.

De février à , la division se bat à Stargard, Stettin et Altdam en Poméranie et sur les rives de l'Oder. Les survivants capitulent dans la région de Schwerin le .

Arrêté en 1945 à la Libération de la Belgique puis jugé en 1946, Jean-Robert Debbaudt fut acquitté en raison de son âge. Deux ans plus jeune que Roger Degueldre, il , âgé d'à peine 17 ans, selon la presse belge. Il est resté réfugié en Espagne jusqu'à sa mort en juillet 2003 à l'âge de 76 ans, ses nécrologies étant alors critiquées par les lecteurs de plusieurs quotidiens belge, pour avoir ressemblé à  de sa croix de fer gagnée avec les SS de la Seconde Guerre mondiale.

Après la Seconde Guerre mondiale, dès les années 1950, d'anciens volontaires de la légion et de la division « Wallonie » se sont retrouvés dans des amicales de soutien social. En 1978, l'ASBL Les Bourguignons sera fondée. En 1994, la majorité des membres de celle-ci  fonderont l'amicale le Dernier Carré. .

Désignations successives 
 Juillet -  :
 Corps franc « Wallonie »
 Légion Wallonie 
 Légion belge Wallonie
  -  :
 Légion Wallonie/Wallonisches Infanterie-Bataillon 373

Elle fut attachée temporairement à :
 1942 :
 101. Division du  au  ;
 Kampfgruppe Markulj/100. Division de  au  ;
 Kampfgruppe Tröger/100. Division  ;
 100. Jäger-Division du  au  ;
 68. Infanterie-Division  ;
 97. Jäger-Division du  au  ;
 1943 :
SS-Freiwilligen-Brigade « Wallonien » du  au  ;
 SS-Sturmbrigade Wallonien du  à  : temporairement attachée à la  Panzerdivision SS « Wiking » de  à  ;
 1944 :
5. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade « Wallonien » de  au  : temporairement attachée au Gruppe Wagner/III. SS-Panzerkorps,  ;
 SS-Freiwilligen Grenadier Division « Wallonien » (créée le  suivant l'ordre du ) ;
 28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division « Wallonien »,  : temporairement attachée au III. SS-Panzerkorps - Steiner, de  à  ; puis au SS-Divisiongruppe Müller en date du .

Liste des commandants successifs

Théâtres d'opérations 

L'unité participe sous le nom de légion Wallonie :
  : Front de l'est, secteur sud.
  : combats sur le Donetz
En  elle est versée dans la Waffen SS sous le nom de SS-Sturmbrigade « Wallonien » et participe :
  à  aux combats en Ukraine, et en particulier aux combats de Tcherkassy où la brigade est décimée.
  : Recomplétée, elle participe aux combats en Estonie
En  elle devient la  SS Panzer Grenadier Division (28. SS Pz Gren Div) et est engagée en :
 Janvier 1945 dans les combats en Poméranie
 de février à  aux combats de Stargard, Stettin, et Altdam
  capitule dans la région de Schwerin

 
 Historique de la légion Wallonie, document anonyme rédigé par d'anciens cadres de la légion pendant leur captivité après la guerre (réserve précieuse de la bibliothèque du Ministère de la Défense belge

Ordre de bataille

Bataillon d'infanterie wallon 373 - Bassin du Donetz, novembre 1941 
 État-major
 Commandant : capitaine Georges Jacobs
 Aide de camp :  lieutenant L. Lippert
 Officier d'ordonnance : lieutenant L. Thys
 Peloton transmission : adjudant d'Hayer
 Officier d'intendance : lieutenant Du Welz
 Aumônier : abbé Salesse
 Service de santé :  lieutenant Jacquemin (médecin), lieutenants Albert (médecin) et Miesse (chirurgien)
 Service vétérinaire : lieutenant Boullienne (vétérinaire)
 
 Commandant : capitaine Vanrutten
 Chefs de peloton : lieutenant J. Vermeire, adjudants J. Mathieu et A. Lassois
 
 Commandant :  lieutenant Heyvaert
 Chefs de peloton : lieutenant P.S. Daulie, adjudants C. Brasseur et A. Godsdeel
 
 Commandant : capitaine G. Tchekhoff
 Chefs de peloton :  lieutenants A. Buydts et H. Renier, adjudant G. Ruelle
 
 Commandant : capitaine R. Dupre (tué à Grichino le )
 Chefs de peloton :  lieutenant Baron R. Sloet, adjudants A. Lisein et C. Bosquion

Les compagnies 1 à 3 sont des compagnies de fusiliers. La  est celle des mitrailleuses et mortiers.

Bataillon d'infanterie wallon 373 - Lors des combats de Gromovaia Balka, février 1942 
 État-major
 Commandant : capitaine B.E.M. Pierre Finfe
 Aide de camp :  lieutenant L. Lippert
 Officier d'ordonnance : lieutenant L. Thys jusqu'au , puis le  lieutenant A. Renier
 Peloton transmission : adjudant d'Hayer
 Officier d'intendance : lieutenant R. Du Welz
 Service de santé :  lieutenant Jacquemin (médecin), lieutenants A. Albert (médecin) et S. Miesse (chirurgien)
 Aumônier : abbé Salesse
 État-major de liaison : Hauptman von Lehe et Leutnant Sluck
 
 Commandant : lieutenant A. Lisein
 Chefs de peloton : adjudants J. Mathieu, A. Lassois et L. Closset
 
 Commandant : lieutenant J. Daulne
 Chefs de peloton : adjudants A. Godsdeel (blessé le ), Nicolas (tué le  à Gromovaia Balka) et C. Brasseur (tué le  à Gromovaia Balka)
 
 Commandant : capitaine G. Tchekhoff (jusqu'au ), lieutenants L. Thys (tué le  à Gromovaia Balka) et S. Miesse
 Chefs de peloton :  lieutenant H. Renier (jusqu'au ), adjudant G. Ruelle
 
 Commandant :  lieutenant A. Buydts (tué le  à Gromovaia Balka), adjudant C. Bosquion (jusqu'au )
 Chefs de peloton : adjudants C. Bosquion, Vervloet et P. Dengis,  sergent Matton

Lors des combats de Gromovaia Balka, la légion Wallonie est attachée au groupement tactique du lieutenant-Colonel Tröger qui comprend également le  du SS-Inf. Rgt. « Germania », un bataillon d'infanterie croate, une compagnie d'éclaireurs sur traîneaux, un groupe d'obusiers de , une compagnie de canons d'infanterie de  et quelques Panzer. Ce Kampfgruppe est rattaché à la  légère du Generalmajor Werner Sanne.

La légion Wallonie est citée à l'ordre du jour de la  légère et gagne 37 croix de fer de .

Léon Degrelle est promu adjudant candidat-officier.

Bataillon d'infanterie wallon 373 - Offensive de printemps, mars à juin 1942 
En date du , la légion Wallonie est rattachée à la  légère du Generalmajor Ernst Rupp qui deviendra division de chasseurs en .

 État-major
 Commandant : capitaine Georges Tchekhoff
 Aide de camp :  lieutenant L. Lippert
 Officier d'ordonnance : lieutenant L. Degrelle
 Peloton transmission : adjudant d'Hayer
 Peloton pionnier : adjudant J. Migrain
 Service d'intendance : lieutenant R. Du Welz
 Service de santé :  lieutenant Jacquemin (médecin), lieutenant A. Albert (médecin),  adjudant C. Petre (pharmacien)
 État-Major de liaison : Hauptman Von Lehe, Leutnant Schulk et Winterscheid
 
 Commandant : adjudant J. Mathieu
 Chefs de peloton : adjudants A. Lassois, L. Closset et F. Daras
 
 Provisoirement dissoute.
 
 Commandant : adjudant G. Ruelle
 Chefs de peloton : adjudant C. Dohet,  adjudant Thirionnet
 
 Commandant : lieutenant J. Daulne
 Chefs de peloton : adjudants C. Bosquion, P. Dengis et Rorive, sergent M. Bonnivier.

Le lieutenant Vermeire est devenu l'officier de liaison avec la 97. Jäger-Division.

Bataillon d'infanterie wallon 373 - Campagne du Kouban (Caucase), juillet à novembre 1942 
 État-major
 Commandant :  lieutenant L. Lippert
 Aide de camp : lieutenant A. Lassois
 Aide de camp a.i. : Chenot
 Officier d'ordonnance : lieutenant L. Degrelle et lieutenant J. Vermeire (du  au )
 Peloton transmission : adjudant d'Hayer
 Officier d'intendance : lieutenant R. du Welz
 Service de santé :  lieutenant Jacquemin (médecin), lieutenant A. Albert (médecin), Candidat médecin Lambrichts,  adjudant C. Petre (pharmacien)
 État-major de liaison : Hauptman von Lehe, Rittm. von Rabenau (instructeur), Leutnant Schluck et Winterscheid
 
 Commandant : lieutenant J. Mathieu
 Chefs de peloton : lieutenants H. Thyssens (jusqu'au ) et J. Dumont, adjudants F. Daras et Verporten (après le )
 
 Commandant : lieutenant J. Vermeire (jusqu'au ) et remplacé par le lieutenant L. Closset
 Chefs de peloton : lieutenant H. Thyssens (après le  et blessé le ), adjudants Daras et Palque
 
 Commandant : lieutenant G. Ruelle (jusqu'au ) et remplacé par le lieutenant J. Vermeire
 Chefs de peloton : adjudants R. Denie, P. Mezetta (blessé le ) et Verpoorten (jusqu'au ), sergent Ch. Generet (après le )
 
 Commandant : lieutenants J. Daulne (jusqu'au ) et C. Bosquion (jusque fin ), adjudant J. Migrain (après )
 Chefs de peloton : adjudants M. Bonnivier (MG), Rorive (MG), J. Graff (Gr.W.), Migrain (Pi) et P. Dengis (Pak)

Sturmbrigade « Wallonien » - Campagne d'Ukraine, 1943 - 1944 (Tcherkassy) 
historique de la légion Wallonie rédigée en captivité par des cadres anonymes (bibliothèque du ministère de la défense nationale belge)

 État-major

 Commandant : Major L. Lippert (tué le  à Novo-Buda)
 Aide de camp : adjudant R. Wastiau (jusqu'au ), puis le lieutenant A. Lassois (jusque fin ), puis le capitaine F. Anthonissen et l’Obersturmführer Drekesel (après le )
 Officier de renseignements : lieutenant H. Forsteneichner
 Officier d'ordonnance :  lieutenants N. Kamsky et L. Degrelle
 Service judiciaire : Hstuf.  Flechsig et lieutenant A. Godsdeel
 Aumônier : abbé Fierens
 Service social : Hauptsturmführer Reinfhart
 Quartier maître : non identifié
 Service intendance : Obersturmführer Yehn et Hauptsturmführer Schluck
 Service de santé : Hauptsturmführer Schultz (hongrois), lieutenant Stahl (médecin), Candidat médecin P. Roekens, lieutenant R. Lejeune (dentiste) et  adjudant C. Petre (pharmacien)
 Service technique : lieutenant St. Devrees
 Officier de liaison : Ostubaf. Wegener (jusqu'au ), puis le lieutenant Winterscheid
 Compagnie d'État-major

 Commandant :  lieutenant Baron Sloet (jusqu'au ), puis capitaine F. Anthonissen (tué le  à Derrenkowez)
 Peloton moto : adjudant M. Deravet et le  lieutenant Renier (à partir du )
 Peloton transmission :  lieutenant Renier (jusqu'au ), puis adjudant Lantiez
 Peloton pionnier : lieutenant J. Migrain
 Peloton musique : adjudant Deltenre
  - grenadiers

 Commandant : lieutenant Jules Mathieu
 Chefs de peloton :
  - lieutenant Van Eyser (tué le  à Kom Kuom)
  - adjudant d'Aoust
  - adjudant Vernier
  - adjudant Van Ischot
  - grenadiers
 Commandant :  lieutenant Derriks
 Chefs de peloton :
  - lieutenant A. Wehinger
  -  sergent Guelton (jusqu'au ), puis le sergent V. Vanderwalle
  - sergent Muller (jusqu'en ) puis l'adjudant Sapin
  - sergent Regibeau (jusqu'au ), puis le sergent R. Ladriere
  - grenadiers
 Commandant :  lieutenant Degrelle (honorifique) et lieutenant R. Denie (effectif)
 Chefs de peloton :
  - adjudant Philips puis le sergent Hellin
  - adjudant L. Michaux (jusqu'au ), puis l'adjudant E. Muller (tué le  à Teklino)
  - adjudant H. Declercq (blessé en ) et remplacé par l'adjudant G. Quoidbach
  - mitrailleuses et mortiers

 Commandant : lieutenant Bonnivier
 Chefs de peloton :
  - adjudant Lempereur
  - adjudant Blavier
  - lieutenant N. Zavadsky (tué le )
  - adjudant Marliere
  - Pak

 Commandant : lieutenant M. Lamproye
 Chefs de peloton :
  - lieutenant F. Darss (tué le  à Kamarov)
  - adjudant L. Gillis
  - adjudant Falque
  - Li.Flak

 Commandant :  lieutenant L. Calonne
 Chefs de peloton :
  - lieutenant Thyssens
  - lieutenant Hannicq (jusqu'en ), puis adjudant Bastin (jusqu'en ) et après le sergent Stagier
  - sergent Debruxelles F
  - Schw.Flak

 Commandant : lieutenant J. Dumont
 Chefs de peloton : lieutenant P. Foulon, adjudant L. Basrin (jusqu'en ) et le sergent J. Nignon
  - Inf.Kanone

 Commandant : lieutenant J. Graff
 Chefs de peloton : adjudant G. Dupire et sergent Grisay
  - StuG

 Commandant : lieutenant P. Dengis
 Chefs de peloton : adjudants Paquot et Rossi
  - train automobile

 Commandant : lieutenant G. Ruelle
 Chef de peloton : sergent Salengros

Léon Degrelle est promu capitaine le . À la mort du Major L. Lippert en date du , le commandement est remis provisoirement au  lieutenant Mathieu. À ce moment, Degrelle se trouve à Chadérovka où il soigne ses blessures. Les rescapés du Kessel seront commandés par le capitaine Degrelle et le  lieutenant Mathieu. Le capitaine Degrelle sera promu commandant de la brigade d'assaut « Wallonie » avec effet rétroactif à la date du .

Kampfgruppe « Wallonien » - Campagne d'Estonie, août à septembre 1944 
 État-major
 Commandant : capitaine G. Ruelle puis le Major L. Degrelle (à partir du )
  : capitaine J. Mathieu
  : capitaine G. Ruelle (blessé le )
 Aide de camp principal : lieutenant Sandron
 Officier d'ordonnance : lieutenant J. Wauthelet (blessé le )
 Peloton de Commandement : lieutenant J. Wauthelet, puis le lieutenant J. Theatre (à partir du )
 Transmission : sergent Kaison
  - grenadiers
 Commandant : lieutenant J. Capelle
 Chefs de peloton : lieutenant M. Thomas (blessé le ), adjudants P. Chenut et Dolhen
  - grenadiers
 Commandant : lieutenant M. Willem (tué le  à Patska)
 Chefs de peloton : lieutenant M. Capoen (tué le  à Patska), adjudants Cabaret, Foucart et Philippet.
 
 Non constituée
  - lourde
 Commandant :  lieutenant M. Bonnivier (blessé le )
 Groupe de commandement : adjudant Lietard
 Chefs de peloton : lieutenant R. Verenne (tué le  à Liivia), adjudants Lempereur et Deschrijver
 Peloton mortiers : adjudant Liebart
 Peloton antichar : Chefs de peloton : lieutenant Fillis (blessé le ), adjudant Tilburgs

28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division « Wallonien » - à partir d'octobre 1944 

Le , la décision d'ériger la brigade « Wallonie » en division a été prise. Les prescriptions concernant son organisation et son équipement sont émises le . Elles sont très largement optimistes. Pour le type de division projeté, quelque  sont nécessaires. La « Wallonie » en dispose d'environ 4000 dont 1000 récemment arrivés. Peut-être les autorités allemandes ont-elles espéré voir arriver des milliers de volontaires. Plus probablement ont-elles eu l'idée d'utiliser le renom de la « Wallonie » à des fins de propagande et projetèrent de compléter les effectifs avec des troupes d'autres provenances.

Mais bien d'autres problèmes entravent la constitution de la division « Wallonie ». Parmi les  présents, beaucoup n'ont pas reçu d'instruction spécialisée et ont été envoyés aux quatre coins du Reich pour suivre des formations dans les écoles d'armes (en particulier des artilleurs). Le matériel, la charroi et les armes lourdes font défaut également.

N'ayant jamais pu être entièrement constituée et les éléments existants n'ayant jamais été tous réunis pour une action commune, le titre de "Division" restera un instrument de propagande. Seul le  régiment d'infanterie participera, avec quelques sous-unités, aux derniers combats, sur le sol allemand, côte à côte, pour la première et la dernière fois, avec leurs collègues volontaires belges flamands de la division Langemark.

Division « Wallonie » - Combats sur l'Oder entre Stargard et Stettin février à mai 1945 

Les éléments de la division qui sont constitués : l'état-major divisionnaire, un groupement d'appui de services logistiques et techniques, une compagnie de transmissions, une compagnie anti-char et une batterie anti-aérienne légère, ainsi que les  et  Régiments d'infanterie sont envoyés au Front sur l'Oder. Toutefois, le  Régiment qui a bien 2 bataillons de fusiliers au complet, dont un bataillon cycliste, n'a pas ses compagnies d'appui. Et le  Régiment, ne possède qu'un seul bataillon au lieu de deux et ce bataillon ne comprend que 3 compagnies au lieu de 4. La division Langemark sera engagée avec 2 bataillons d'infanterie, une compagnie anti-chars et une compagnie anti-aérienne ainsi qu'une batterie de canons d'infanterie (telle que celles qui équipait les Brigades d'assaut).

Les deux Divisions seront engagées dans de violents combats et lanceront, sur ordre, plusieurs contre-attaques, aussi courageuses qu'inutiles et sans espoir. Elles feront honneur à leur réputation et à leur serment et les troupes subirent de très lourdes pertes. La dernière unité constituée appartenant à la division « Wallonie » et qui comptait , s'est présentée en bon ordre devant les avant-postes américain, le , pour déposer les armes. Aucune unité wallonne n'a été poursuivie pour crime de guerre perpétré sur le Front de l'Est durant leur engagement.

Drapeaux 
La croix de Bourgogne fut le symbole utilisé par les rexistes sur les étendards de leur division SS durant la Seconde Guerre mondiale. Léon Degrelle rêvait en effet de restaurer les anciens États bourguignons.
Le premier drapeau de la légion Wallonie fut remis le , dans la Salle de Marbre du Palais des Beaux Arts de Bruxelles.
 
Il s'agissait d'un drapeau à champ noir, à croix de Bourgogne et frange d’or c'est-à-dire aux trois couleurs de la Belgique. Ce drapeau ne respectait pas les règles de l'héraldique du fait de la superposition du noir et du rouge (règle de contrariété des couleurs).

Lors du départ du second contingent de la légion Wallonie, le , Victor Mathys remit un nouvel étendard. Celui-ci était blanc, découpé à deux pointes, avec croix de saint André rouge et orné sur ses deux faces d’une banderole avec la devise « Dur et Pur Rex vaincra ». À cette occasion, furent également remis quatre fanions de compagnie reprenant l’étendant mais sans la devise et avec en plus un dextrochère sortant d'un nuage brandissant un glaive représentant le bras de Dieu. L’étendard et les fanions avaient été dessinés par John Hagemans, prévôt de la Jeunesse Rexiste.

Le , un nouvel étendard et quatre fanions furent remis aux légionnaires. Les fanions de compagnie étaient identiques à ceux remis en , mais numérotés de 5 à 8.
L’étendard était identique à celui de 1942, mais avec une nouvelle devise sur la banderole : « Qui s’y frotte s’y pique ».

Dans leur retraite, des officiers de la légion Wallonie auraient confié les drapeaux au bourgmestre d’un village allemand, aux alentours de Lübeck. Plusieurs années plus tard, quelques anciens seraient retournés dans ce village où le bourgmestre les aurait soigneusement conservés. Ils auraient alors été remis à Léon Degrelle en Espagne. De fait, Léon Degrelle exposa de tels drapeaux dans son bureau.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
 .
 Saint-Loup, Les SS de la Toison d'Or, Presses de la Cité, 1978.
 Front de l'Est 1941-1945, La Table Ronde, 1969.
 Paul Terlin, La neige et le sang, Pensée Moderne, 1972
 Anonymes, Historique de la légion Wallonie 1941 - 1945, bibliothèque du ministère de la Défense nationale belge 1946

Article connexe 

 Unités de la Waffen SS

Unité de la Waffen-SS
Collaboration en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale
Histoire militaire des Wallons
Rexisme
Unité ou formation militaire créée en 1941
Unité ou formation militaire dissoute en 1945
SS Division 028